3 miejscowości w Estonii:
 Saareküla – wieś w prowincji Sarema, w gminie Laimjala.
 Saareküla – wieś w prowincji Põlva, w gminie Räpina.
 Saareküla – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Viljandi.